Приют — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Сосновоборского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Инза в 25 километрах к югу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 146 километров.

Часовой пояс

История 
В 1859 году деревня Приют входила состав Карсунского уезда Симбирской губернии, в которой в 8 дворах жило 49 человек. 

Прихожане сельца Приют ходили в Космодемьянскскую церковь села Папуз. В 1900 году в сельце в 10 дворах жило: 39 мужчин и 43 женщины.

В 1913 году в населённом пункте насчитывалось 11 дворов, 68 жителей.

В 1924 году деревня Приют (Матовилиха) входила в Папузинский с/с, в которой в 15 дворах жило 37 человек.

Население 

Население посёлка в 1996 году — 27 человек.

Инфраструктура 
В посёлке расположена всего одна улица: Шанхая.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района